Verticicladus är ett släkte av svampar. Verticicladus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verticicladus